Oracolo di Apollo può essere riferito a:
Oracolo di Delfi, il più importante.
Il Didymaion a Didima.
oracolo di Apollo a Patara.
oracolo di Apollo a Claros.
oracolo di Apollo a Eritre, sede della Sibilla Eritrea.
oracolo di Apollo a Dafne.
oracolo di Apollo a Pario.